Вадим Васильевич Колесниченко (, род. 21 марта 1958 года в Умани) — украинский и российский политик.

Член Партии регионов (до 31 марта 2014 года). Депутат Верховной Рады Украины 5—7 созывов. С апреля 2014 года — член российской партии «Родина». Председатель президиума Международного совета российских соотечественников. Заслуженный юрист Украины (2010).

Биография

До политической карьеры 
В 1981 году окончил Уманский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном». В 1992 году — Харьковский юридический институт по специальности «правоведение» (юрист).

После окончания сельхозинститута работал главным агрономом колхоза «Слава» во Владимир-Волынском районе Волынской области, затем — первый секретарь Владимир-Волынского горкома Комсомола.

В 1985—1989 годах — служба в органах МВД УССР, затем на партработе — инструктор, председатель контрольной комиссии Ялтинского горкома КПУ. С 1989 по 1992 год учёба в Омской академии МВД.

С 1992 года работал юристом на государственных и частных предприятиях.

Государственная и политическая деятельность 
Длительное время избирался депутатом Верховного Совета АР Крым, член комиссии по разработке Конституции АРК в 1991 году. В 1992 году выступал против «Акта о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым».

С 2003 года — заместитель председателя Севастопольского городского отделения Партии регионов. В 2004 году участвовал в работе избирательного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

На парламентских выборах весной 2006 года прошёл в Верховную раду Украины 5-го созыва по спискам Партии регионов. Председатель временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию обстоятельств увольнений и назначений судей отдельных судов общей юрисдикции и их глав, генерального прокурора Украины. Председатель подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса Комитета Верховной рады по правосудию. Член группы по межпарламентским связям с Российской Федерацией.

На внеочередных выборах в украинский парламент в сентябре 2007 года прошёл в Верховную раду 6-го созыва по спискам Партии регионов.

30 марта 2012 года Колесниченко зарегистрировал в Верховной раде проект закона «О запрете направленной на детей пропаганды гомосексуализма».

Позиция относительно статуса русского языка на Украине 
Активно и последовательно позиционировал себя как защитника интересов русскоязычного населения Украины. Внёс более двадцати законопроектов о защите русского языка. Автор альтернативного доклада в Совет Европы о нарушениях прав русскоговорящего населения Украины. Председатель Совета ВОО «Правозащитное общественное движение „Русскоязычная Украина“».

Совместно с Сергеем Киваловым является автором законопроекта «Об основах государственной языковой политики», предусматривающего придание языкам нацменьшинств статуса «регионального» в тех регионах, где хотя бы 10 % населения считают тот или иной язык родным. Этот законопроект вызвал бурные протесты части общества и парламентской оппозиции, которая инициировала драки в Верховной раде и за её пределами. 5 июня 2012 года был принят в первом чтении, а 3 июля — во втором (по мнению оппозиции и ряда СМИ — с нарушением процедуры голосования). 31 июля 2012 года законопроект был подписан председателем Верховной рады Владимиром Литвиным, а 8 августа 2012 года — Президентом Украины. Закон вступил в силу 10 августа 2012 года, после его официального опубликования.

Авторов закона Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова Луцкий горсовет потребовал лишить украинского гражданства. Кроме того, семья Вадима Колесниченко, по его словам, начала получать угрозы, в результате чего её пришлось вывезти и обеспечить охраной.

После принятия и введения в действие закона Колесниченко заявил, что Партия регионов не отказывается от идеи сделать русский язык вторым государственным, однако для этого нужно получить 300 голосов в парламенте.

Вадим Колесниченко из-за своих заявлений обвинялся в украинофобии. Политик отвергает подобные обвинения в свой адрес.

Действия в ходе Евромайдана и присоединения Крыма к Российской Федерации 
Во время политического кризиса на Украине Вадим Колесниченко являлся одним из главных оппонентов «Евромайдана», участников которого называл «гейропейцами», при этом обвиняя страны ЕС и США в информационном, финансовом, политическом и организационном участии.

16 января 2014 года Верховная рада силами депутатов из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление, вызвавших критику оппозиции и общественности за уничтожение свободы слова и нарушение Конституции, получивших прозвище диктаторских законов.

Вадим Колесниченко выступил автором (наряду с Владимиром Олейником) закона «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан». Они устанавливали уголовную ответственность за клевету, запрещали распространение экстремистских материалов, ужесточали регулирование деятельности общественных организаций, разрешали закрывать сайты без решения суда, обязывали регистрировать Интернет — СМИ, запрещали «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их родственниках, разрешали Президенту и Верховной раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержали ряд других норм, ограничивающих права и свободы граждан. Сам депутат заявлял о том, что гордится законом «О судоустройстве и статусе судей», так как он является «классической европейской редакцией».

Законы были опубликованы в электронной версии газеты парламента «Голос Украины» в номере за 21 января 2014 года. Принятие этих законов спровоцировало столкновения митингующих и правоохранителей в Киеве и по всей Украине. В ходе столкновений были арестованы и ранены сотни людей, было несколько десятков погибших. 28 января 2014 года за отмену пакета этих законов проголосовал 361 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, не голосовала только фракция КПУ. Депутаты встретили решение аплодисментами.

После победы сторонников Майдана Вадим Колесниченко вместе с семьёй покинул Киев и уехал в Севастополь, который представлял в Верховной раде. Там он высказывался в поддержку выбранного на митинге «народного мэра» Алексея Чалого и планировал возвращаться в Киев для участия в работе Верховной рады.

После присоединения Крыма к Российской Федерации Вадим Колесниченко, с 20 февраля не посещавший Верховную раду заявил о том, что складывает с себя полномочия народного депутата ибо «не признает действующую украинскую власть» и «находится на территории РФ», а также приостановил членство в Партии регионов и признал, что получает российское гражданство. На вопрос о дальнейших планах он заявил, что планирует заняться «дачкой, огородом, коз буду разводить, займусь натуральным хозяйством…» и не исключил для себя участия в российской политике.

4 апреля и. о. президента Украины и глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил о намерении лишить Вадима Колесниченко гражданства Украины в связи с получением им российского, что по украинскому законодательству является достаточным основанием для этой меры.

Дальнейшая карьера 
В апреле 2014 года вступил в российскую политическую партию «Родина». На выборах 14 сентября 2014 года в Верховный Совет Крыма возглавил партийный список, но по итогам голосования «Родина» не преодолела проходной барьер в 5 %. На выборах в депутаты законодательного собрания города Севастополя в одномандатном округе занял второе место, проиграв победителю с пятикратным разрывом (11,28 % против 56,18 %).

В 2015 году украинские власти начали уголовное преследование Колесниченко по обвинению в действиях по неконституционному изменению территории Украины и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Сам экс-нардеп заявил, что никаких преступлений не совершал и отказался ехать на допрос, на который его вызвали украинские власти.

С января 2016 года Колесниченко возглавил Крымский футбольный союз, став его генеральным секретарём. В апреле был назначен советником по спорту губернатора Севастополя Сергея Меняйло.

29 июня 2017 года был выдвинут отделением партии «Родина» кандидатом в губернаторы Севастополя, однако позже это решение было аннулировано из-за несогласования кандидатуры политика лидером партии Алексем Журавлёвым. Произошедшее Колесниченко оценил как часть «беспрецедентных мер» городских властей по своему недопущению до участия в грядущих выборах. 5 июля был выдвинут кандидатом в губернаторы Севастополя от «Партии Великое Отечество», однако не смог пройти необходимый для регистрации муниципальный фильтр.

В 2020 году на телепортале «Первый севастопольский» Колесниченко начал вести воскресную аналитическую и новостную итоговую программу «Итоги недели». Формат её заключается в политологическом анализе нескольких ключевых событий недели в мире и России.

Скандалы

Обвинения в нарушении авторского права 
26 мая 2012 года профессор Тимоти Снайдер из Йельского университета в официальном заявлении сообщил, что Вадим Колесниченко грубо нарушил его авторские права при издании книги «ОУН и УПА: исследования в создание» исторических «мифов» (Киев, 2012) и потребовал публичного извинения, а также удаление этой книги из Интернета и уничтожения всех её бумажных копий. Другие авторы, Гжегож Россолински-Либе и Пер Андерс Рудлинг, также выразили публичный протест против несанкционированного использования своих трудов в составленной Колесниченко книге, которую они расценили как «политическую инструментализацию нашей работы Партией регионов». В 2013 году Колесниченко вновь напечатал переводы статей Рудлинга и Джона-Пола Химки без разрешения авторов.

Путаница с биографиями отца и деда 
В конце июля 2012 года СМИ обвинили Вадима Колесниченко в фальсификации биографии: тот якобы соврал о том, что его отец сгорел в танке во время Великой Отечественной войны, что не соответствует его дате рождения. Эта информация была тут же растиражирована рядом оппозиционных украинских СМИ. Колесниченко объяснил позднее, что в стенограмме заседания Верховной рады была допущена ошибка: на самом деле в танке погиб его дед Корней Петрович Колесниченко. В действительности, танк, на котором воевал дед Вадима, был подбит 22 июля 1944 года около села Пелище Каменецкого района Брестской области в Белоруссии. Экипаж погиб, а останки членов экипажа в 1960-х годах были перезахоронены в братской могиле в Каменце.

Награды 
 Орден Дружбы (3 декабря 2008 года) — за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение русского языка и русской культуры.
 Медаль Пушкина (9 февраля 2013 года) — за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
 Заслуженный юрист Украины (20 августа 2010 года) — за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 19-й годовщины независимости Украины.
 Премия «Соотечественник года-2009» — за вклад в защиту прав русскоязычного населения Украины.

Семья 
Женат на Лилии Македон (1976 года рождения). В 2006 году родился сын Всеволод.

См. также 
 Закон Украины об основах государственной языковой политики
 Законопроекты по запрету пропаганды гомосексуализма на Украине
 Бужанский Максим Аркадьевич
 Фарион Ирина Дмитриевна

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правозащитного движения, возглавляемого Вадимом Колесниченко
 Блог Виталия Колесниченко на сайте «Украинская Правда»

Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Члены Партии регионов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Члены КПСС
Сторонники правительства в период Евромайдана